

Persone 
 John I. De Graff (1783-1848) – politico statunitense
 David R. De Graff (...) – astronomo statunitense

Geografia

Stati Uniti d'America 
 De Graff – area non incorporata della contea di Butler, Kansas
 De Graff – città della contea di Swift, Minnesota
 De Graff – villaggio della contea di Logan, Ohio

Pagine correlate 
Graff